Wäldner ist der Familienname folgender Personen:
 August Ferdinand Wäldner (1817–1905), deutscher Orgelbaumeister
 Friedrich Wilhelm Wäldner (1785–1852), deutscher Orgelbaumeister

Siehe auch:
 Waldner